Obodiwka – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim
 Obodiwka – wieś na Ukrainie obwodzie winnickim
 Obodiwka – wieś na Ukrainie obwodzie żytomierskim